Гесперорнисы  — клада вымерших авиал (птиц в широком смысле), включающая всех птицехвостых, более близких к гесперорнису, чем к современным птицам. Некоторые орнитологи используют по отношению к данное кладе типифицированное латинское название Hesperornithiformes (гесперорнисообразные), рассматривая её в качестве отряда.

Внешний вид 
Некоторые гесперорнисы имели зубы в альвеолах. Череп палеогнатический, крылья сильно редуцированы, задние конечности хорошо развиты и приспособлены к плавательным движениям, грудина лишена киля. Длина до 2 м. Виды Hesperornis regalis и Baptornis advenus известны по довольно полным скелетам (Канзас, США).

Распространение 
Известны из мелового периода США, России, Чили и Великобритании.

Образ жизни 
Вели плавающий образ жизни; не летали; по суше, вероятно, передвигались с трудом. По-видимому, гесперорнисы вели такой же образ жизни, как и современные галапагосские нелетающие бакланы.

Классификация 
Гесперорнисы — боковая ветвь в эволюции птиц, не оставившая после себя потомков. В кладу входят 6 родов и около 20 видов.

В 2015 году филогенетический анализ видов показал следующую взаимосвязь в кладе:

Примечания 

 
Птицы мелового периода